Андрей Владимирович Храмов (4 марта 1973, Горький) — российский рок-музыкант. Наиболее известен как вокалист групп «Земляне» и «Белый орёл».

Биография 
Андрей Владимирович Храмов родился 4 марта 1973 года в городе Горький. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 1991—1992 годах служил в армии. После армии Андрей некоторое время работал реставратором памятников каменного зодчества в городе Серпухов, также принимал участие в реставрации Храма Христа Спасителя в Москве.

Творческий путь Андрея начался в 1993 году в одной из групп города Серпухов. В 2001 году Андрей заочно окончил Московское областное высшее училище-колледж искусств по специальности «эстрадный вокал».

В 2002 году Андрей пробовался на роль вокалиста в группу «Ария». В августе 2002 года состоялось единственное выступление группы с составом Храмов-Холстинин-Дубинин-Удалов на Fender Party в клубе «Вудсток».

На одном из концертов кавер-группы Green Town присутствовали звезды хард-рока Гленн Хьюз и Джо Тернер, которые, послушав каверы на свои песни, высоко оценили профессионализм группы и даже исполнили хиты совместно.

В 2005 году Андрей вместе с группой Green Town был приглашен в Берлин выступить на свадьбе барабанщика группы Rammstein Кристофа Шнайдера.

В 2006 году Андрей Храмов стал вторым вокалистом и гитаристом группы «Земляне», в составе которой, записал кавер-версию песни Сэмми Майкла «My Name Is Sammy» под названием «Борсалино» и выпускает одноимённый видеклип. 7 ноября 2006 года на концерте, посвященном 30-летию группы «Земляне», Андрей исполнял мировые хиты совместно с Тони Мартином (экс-Black Sabbath), Тони Айомми (Black Sabbath), Кеном Хенсли (Uriah Heep), Дэном Маккаферти (Nazareth), Creedence Clearwater Revival, Animals, Аланом Силсоном (Smokie), Вольффом (Kingdome Come).

В 2007 году покинул «Землян».

В 2008 году Андрей Храмов являлся вокалистом группы «Orient X-press — земляне», состоящей из бывших участников «Землян». 

Андрей Храмов в составе группы «Земляне» (фронтмен, вокалист) в апреле 2009 года совместно с игроками российской национальной команды записал «Гимн болельщиков» сборной России по футболу, а летом группа дала концерт на Ленинградском вокзале перед отправлением поезда с болельщиками на матч отборочного тура Чемпионата мира по футболу.

С 2010 по 2015 год пел в группе «Белый орёл».

С 2016  по 2018 год выступал преимущественно сольно с сессионными музыкантами. 

21 февраля 2017 года Андрей выпустил клип на песню «Good Golly Miss Molly».

С 2018 года снова фронтмен и вокалист группы «Земляне».

Личная жизнь 
Женат с июля 2021 на Тарасовой Леде. 4 декабря 2020 года у них родился сын Павел.

От первого брака есть сын Андрей (1993 г.р.), от второго брака сын Степан (2016 г.р.).

Коллективы 
 The Arrow (1995—2002, 2012)
 ХимерА (2002)
 разовое выступление с музыкантами группы Ария (2002)
 Магнат (2004)
 Артерия (2005)
 Green Town (1999—2006, 2013, 2015)
 Miriada (2005—2006)
 Земляне (2006—2007, 2009)
 Orient X-press — земляне (2008)
 GOODZILLA (2008)
 LongPlay (2009—2010)
 Белый орёл (2010—2016)
 Земляне (2018 — н.в.)

Дискография 
 The Arrow — «Children of Gods» (2001, Irond Records)
 Магнат — «Город Измены» (2004, Ария Рекордс)
 Miriada — «Иллюзия любви» (2006, Irond Records)
 Белый орёл — «Не последний» (2012)

Клипы 
 «Земляне» — «Борсалино» (2006)
 «Белый орёл» — «На краю» (2011)
 Андрей Храмов — «Good Golly Miss Molly» (2017)
 «Земляне» — «Одиночество» (2019)
 «Земляне» — «Боже» (2019)
 «Земляне» — «Глобус» (2019)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы «Земляне»
 Профиль Андрея Храмова на сайте группы «Белый орёл»
 Профиль группы Мириада
 Отчёт о дебютном концерте группы Orient X-press

Музыканты группы «Ария»
Музыканты группы «Артерия»
Белый орёл (группа)
Земляне (группа)